Yukiko Iwai (ur. 1968) – japońska piosenkarka
 Yukiko Iwai (ur. 1972) – japońska seiyū